People's Choice Classic 2017 var den 12. udgave af criteriet People's Choice Classic i Adelaide, Australien. Løbet blev kørt som et optaktsløb til Tour Down Under 2017 og blev arrangeret 15. januar 2017. Det blev vundet af Caleb Ewan fra  foran Sam Bennett og Peter Sagan, begge fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lars Bak kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Mads Pedersen kørte for

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger

 

People's Choice Classic
Cykelløb i 2017